Леоне может означать:

Фамилия
 Леоне, Джованни (1908—2001) — итальянский политик, дважды премьер-министр страны.
 Леоне, Пьетро (1888—1958) — итальянский футболист.
 Леоне, Серджо (1929—1989) — итальянский кинорежиссёр
 Леоне, Энтони (род. 1987) — американский боец смешанного стиля.

Имя
 Леони, Леоне

Другое
 Леоне — национальная валюта Сьерра-Леоне.
 Леоне — монета талерового типа Венецианской республики.
 Subaru Leone — японский автомобиль, выпускавшийся с 1971 по 1994, предшественник Subaru Impreza.